Simplicia kan syfta på:

 Simplicia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Simplicia (växter) – ett släkte av växter